

Geografia dos Estados Unidos
 Fredericktown (Ohio)
 Fredericktown (Missouri)
 Fredericktown-Millsboro (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos